Емпо́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 70 км на південний захід від Парижа, 70 км на північ від Орлеана, 15 км на схід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 153 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 433,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Емпо на сайті французького Національного інституту географії
 Емпо на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Емпо на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Емпо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Емпо на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар